Cudahy bezeichnet:

 zwei Orte in den Vereinigten Staaten:
 Cudahy (Kalifornien), im Los Angeles County
 Cudahy (Wisconsin), im Milwaukee County
 ein irischer Nachname